Bartolucci es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Domenico Bartolucci (1917-2013), músico y cardenal italiano.
 Francisco Bartolucci (1949-), abogado y político chileno.
 Marcello Bartolucci (1944-), obispo católico, doctor de teología, canonista y profesor italiano.
 Octavio Bartolucci (1975-), exjugador argentino de rugby.
 Pablo Bartolucci (1902-1975), futbolista argentino.

Además, puede hacer referencia a:
 Lagunas de Bartolucci o Bartoluzzi, localidad argentina ubicada en el distrito San Francisco del Lavalle, Provincia de Mendoza.